В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Респу́блика Молдо́ва значится 1 наименование (на 2014 год), это составляет  от общего числа ( на  год). Единственный объект включен в список по культурным критериям. Кроме этого, по состоянию на 2014 год, ещё 2 объекта на территории Молдавии находится в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Республика Молдова ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 23 сентября 2002 года. Первый объект, находящийся на территории Молдавии был занесен в список в 2005 году на 29-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в хронологическом порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 Географическое расположение объекта

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Молдавии в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

 Географическое расположение объектов

Исключённые объекты 
Ранее из Предварительного списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО был исключен (снят с номинирования) объект «Культурный ландшафт Старого Орхея» (№ 5238). В 2014 году данный объект повторно включен в Предварительный список под названием «Археологический ландшафт Старого Орхей» (уже без критерия vii).

Источник по исключенным объектам:

См. также 
 Всемирное наследие
 ЮНЕСКО
 Дунай (протяженность береговой линии Молдавии ок. 480 м) и заповедник Кодры — являлись номинантами на звание одного из Семи новых чудес природы
 Кишинёв — являлся номинантом на звание одного из Семи городов-чудес мира (New7Wonders Cities)

Примечания

Ссылки 

 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Молдавии 
 Объекты всемирного наследия в Молдавии на портале «World Heritage Site» 
 Каталог ссылок Всемирному наследию в Молдавии 

 
Молдавия